Bunta Sugawara – attore giapponese
 Chieko Sugawara – schermitrice giapponese
 Kenji Sugawara – attore cinematografico e attore televisivo giapponese
 Miki Sugawara – ex calciatrice giapponese di ruolo centrocampista
 Sayuri Sugawara – cantante giapponese
 Sugawara no Michizane – poeta e politico giapponese
 Teruhito Sugawara – pilota di rally giapponese
 Tomo Sugawara – ex calciatore giapponese
 Yoshimasa Sugawara – pilota di rally giapponese
 Yukinari Sugawara – calciatore giapponese